Saubert ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Saubert (1942–2007), US-amerikanische Skirennläuferin